Estación Coronel Suárez puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación Coronel Suárez, del Ferrocarril General Roca en su ramal Olavarría - Bahía Blanca (vía La Madrid);
Estación Coronel Suárez, del otrora Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, hoy sin funcionamiento.